Dalton House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Dalton House (Kentucky), NRHP-Nr. 85001282
 Dalton House (Massachusetts), NRHP-Nr. 78000464
 Dalton House (Pennsylvania), NRHP-Nr. 78002410